Боа-Виста () — город и муниципалитет в Бразилии, столица штата Рорайма. Составная часть мезорегиона Север штата Рорайма. Входит в экономико-статистический микрорегион Боа-Виста. Население составляет 284 313 человек на 2010 год. Занимает площадь 5 687.037 км². Плотность населения — 49.99 чел./км².

Покровителем города считается Святой Себастьян.

История 
Город основан 9 июля 1890 года.

Границы 
Муниципалитет граничит:
 на севере —  муниципалитеты Амажари, Пакарайма
 на северо-востоке —  муниципалитет Нормандия
 на востоке —  муниципалитет Бонфин
 на юго-западе —  муниципалитет Мукажаи
 на юго-востоке —  муниципалитет Канта
 на западе —  муниципалитет Алту-Алегри

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 320 714 жителей.

Важнейшие населенные пункты

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 2 265 603 000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 9355,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,779 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: степной зкваториальный. В соответствии с классификацией Симанова, климат относится к категории ЭСК.

Транспорт 
В 3,5 км от центра города находится международный аэропорт Атлас Бразил Кантанеди.

Спорт 
Футбольный клуб — Атлетико Рорайма.

Фотогалерея

Ссылки 
 IBGE Cidades
 Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Города Бразилии
Муниципалитеты штата Рорайма